Гребнев, Анатолий:
 Гребнев, Анатолий Борисович (1923—2002) — советский кинодраматург.
 Гребнев, Анатолий Григорьевич (1941—2021) — советский и российский поэт.